Ліньов — прізвище. Жіноча форма — Ліньова. Відомі носії:

 Ліньов Андрій Миколайович — радянський офіцер, лейтенант медичної служби, учасник Афганської війни.
 Ліньова Євгенія Едуардівна — українська та російська співачка, фольклористка.